Abietinella može označavati:
 Abietinella (Animalia), rod žarnjaka iz porodice Zygophylacidae.
 Abietinella (Plantae), biljni rod iz porodice Thuidiaceae.